Артур Еверт (1890—1959) — німецький революціонер, учасник листопадового перевороту Бразилії 1935 року.
 Вольф Еверт (1905—1994) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту.
 Еверт Валентина Олександрівна (* 1946) — українська радянська метальниця списа, майстер спорту СРСР міжнародного класу.
 Еліза Еверт (1907—1940) — німецька комуністична революціонерка, учасниця листопадового перевороту Бразилії 1935 року.
 Клаус Еверт (1907—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-цур-зее.
 Кріс Еверт (* 1954) — перша ракетка жіночого тенісу, переможниця 18 турнірів Великого шолома, в тому числі 7-ми Відкритих чемпіонатів Франції, що є рекордом турніру.
 Мільтіадіс Еверт (1939—2011) — грецький політик, лідер партії Нова демократія та мер Афін.
 Еверт Олексій Єрмолайович (1857—1918) — генерал від інфантерії, головнокомандуючий арміями Західного фронту (1915—1917).
 Фріц Еверт (1937—1990) — німецький футболіст, що грав на позиції воротаря, насамперед за клуб «Кельн». Виступав за національну збірну Німеччини.

 Еверт Горн (1585—1615) — шведський полководець, штатгальтер Нарви, Яма, Копор'я і Івангорода, фельдмаршал.
 Еверт Таубе (1890—1976) — шведський поет, композитор, естрадний співак.